David Taupiac
 Jacques Taupiac